Konkow steht für:
 Konkow (Volk), ein nordamerikanisches Indianervolk
 Konkow (Sprache), die Sprache der Konkow, zu den Maiduan-Sprachen gehörig

Konkow ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolij Konkow (* 1949), sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Dmitri Sergejewitsch Konkow (* 1976), russischer Politiker 
 Sergei Alexandrowitsch Konkow (* 1982), russischer Eishockeyspieler
 Wassili Fomitsch Konkow (1901–1993), sowjetisch-russischer Generalmajor 

Siehe auch:
 Konkowo, Stadtteil Moskaus
 Konkowo (Metro Moskau)